Генри, Джордж ():
 Генри, Джордж (1858—1943) — шотландский художник.
  (1891—1983) — энтомолог и орнитолог из Шри-Ланки.